José Suárez puede referirse a:
 José Suárez Arias-Cachero "Felechosa" (1962-), empresario español;
 José Suárez Barea (1967-), actor mexicano;
 José Suárez Carreño (1915-2002), escritor mexicano;
 José Suárez Gómez (1935-), pintor español;
 José Suárez Rivas (1907-1970), político cubano - Ministro del Trabajo de Cuba;
 José Suárez Sánchez (1919-1981), actor español;
 José Suárez (1902-1974), fotógrafo español;
 José León Suárez, localidad argentina en el Gran Buenos Aires.